Le Sommeil peut désigner :
 Le Sommeil, une œuvre de Gustave Courbet ;
 Le Sommeil, une œuvre de Salvador Dalí.
 Le Sommeil, un tableau de Pierre Puvis de Chavannes de 1867.

Voir aussi